Andrew Agozzino, född 3 januari 1991 i Kleinburg, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som är kontrakterad till NHL-organisationen Colorado Avalanche och spelar för deras primära samarbetspartner Colorado Eagles i AHL.

Han har tidigare spelat på lägre nivåer för San Antonio Rampage, Chicago Wolves, Lake Erie Monsters och Peoria Rivermen i AHL och Niagara IceDogs i OHL.

Agozzino blev aldrig draftad av någon NHL-organisation.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Andrew Agozzino, Avalanche – Stats – NHL.com
Andrew Agozzino NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Andrew Agozzino hockey statistics and profile at hockeydb.com

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Colorado Avalanche
Spelare i Lake Erie Monsters
Spelare i Niagara Icedogs
Spelare i Peoria Rivermen (2005–2013)
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Ontario
Födda 1991
Levande personer
Män
Spelare i Chicago Wolves (2001–)
Spelare i San Antonio Rampage
Spelare i Colorado Eagles (2018–)
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft